L'edizione 2003-2004 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Pobeda.

Capocannoniere del torneo fu Dragan Dimitrovski (Pobeda), con 25 reti.

Classifica finale 

Bregalnica Delčevo penalizzato di 3 punti

Verdetti 
 Pobeda Campione di Macedonia 2003-2004.
 Tikveš Kavadarci e Bregalnica Delčevo retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato macedone di calcio